«It's Only Love» puede referirse a:

Música

Álbumes 
 It's Only Love (1975), álbum de Rita Coolidge.
 It's Only Love (2000), álbum de Simply Red.

Canciones 
 It's Only Love (1965), canción de The Beatles.
 It's Only Love (1966), canción de Tommy James and the Shondells.
 It's Only Love (1985), canción de Bryan Adams.
 It's Only Love (1986), canción de Cheap Trick.
 It's Only Love (2008), canción de Donna Summer.